Araruna reprezintă numele a două munincipii din Brazilia:

Araruna, Paraíba
Araruna, Paraná